Змагання з карате у ваговій категорії до 67 кг серед чоловіків на Олімпійських іграх 2020 року відбулися 5 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Груповий етап 
Група A

Група B

Фінальна стадія

Примітки

Посилання 
 Карате на офіційному сайті Олімпійських Ігор